Incháustegui ist der Familienname folgender Personen:

 Arístides Incháustegui (1938–2017), dominikanischer Sänger
 Héctor Incháustegui Cabral (1912–1979), dominikanischer Schriftsteller, Redakteur, Hochschullehrer und Diplomat
 Mario García Incháustegui (1924–1977), kubanischer Botschafter